Alexej Dmitrijevič Makarov (;  – 5. září 1976) byl sovětský filosof a historik filosofie, vysokoškolský pedagog, doktor filosofických věd, profesor na Vysoké stranické škole při ÚV KSSS. V roce 1959 se stal vedoucím Katedry marxisticko-leninské filosofie a vedl ji až do konce života Do roku 1944 pracoval v Ústavu marxismu-leninismu při ÚV KSSS.

Publikace 
 К вопросу о философской эволюции К.Маркса // Под знаменем марксизма. 1931. № 7—8
 Карл Маркс и его критика «Философии права» Гегеля // Там же. 1938. № 4
 Произведение В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». М., 1953
 О произведении Фридриха Энгельса «Анти-Дюринг». М., 1953
 Историко-философское введение к курсу "Диалектический и исторический материализм". М., 1958
 Макаров А. Д. Историко-философское введение к курсу марксистско-ленинской философии / (Ордена Ленина Высш. парт. школа при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. — Изд. 3-е, доп. — М.: Мысль, 1972. — 454 с. — 35 000 экз.
 Марксистско-ленинская философия. Диалектический материализм. Ред. коллегия: А. Д. Макаров и др.

 Česká vydání

Odkazy

Literatura 
 
 Макаров, Алексей Дмитриевич // Большая русская биографическая энциклопедия (электронное издание). — Версия 3.0. — М.: Бизнессофт, ИДДК, 2007. // Большая биографическая энциклопедия. — 2009.

Reference

Externí odkazy 

Sovětští filozofové
Historikové filozofie
Ruští profesoři
Ruští vysokoškolští pedagogové
Ruští marxisté
Narození v roce 1903
Úmrtí v roce 1976
Úmrtí 5. září
Muži